Consigliere di Metternich, fu ministro plenipotenziario austriaco nel Baden (1810), a Firenze (1814) e a Roma (1816).

Inviato a Napoli, coronò la carriera come ambasciatore a Parigi (1826-1848).

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni